Zárt közigazgatási egység – Oroszországban
 Oraș închis – zárt városok Romániában